Фильм о боевых искусствах — жанр кинематографа, особенно популярный в странах Азии и также имевший большую популярность в западных странах в 1980-х и 1990-х годах. Фильмы этого жанра содержат большое количество боевых сцен с применением боевых искусств (карате, кунг-фу, тхэквондо и т. д.), являющихся, как правило, кульминационными элементами всего произведения. Боевые искусства и самосовершенствование при помощи боевых искусств в этих фильмах является важной основой для развития сюжета и раскрытия образов персонажей. Типичный сюжет повествует о начинающем воине, который вначале терпит неудачу, но затем, пройдя большой путь тренировок духа и тела, приложив много усилий и став мастером, возвращается и побеждает своих врагов.

См. также 

 Уся — жанр китайской литературы, киноискусства и комиксов, в котором делается упор на демонстрацию восточных единоборств. К обязательным признакам этого жанра принадлежат некое квазиисторическое пространство в качестве места действия и перенасыщенный эмоциями мелодраматический сюжет о мести или любви. Большая часть фильмов в жанре была снята в Гонконге или на Тайване.
 Сёнэн — жанр манги (японских комиксов) для юношей, в котором, как правило, большое внимание уделяется боевым искусствам. Классический сюжет подобной манги — противостояние мастеров различных боевых искусств, как, например, в «Bamboo Blade».
 Тямбара
 Girls with guns
 Golden Harvest

Примечания 

Боевые искусства